Зачёт:
 Зачёт — в образовании, проверочное испытание и отметка в ведомости о его прохождении.
 Зачёт — проверочное испытание в спорте.
 Зачёт — в гражданском праве, погашение одного обязательства посредством другого, встречного.

См. также 
 Ленинский зачёт
 Неофициальный командный зачёт

Литература 
 [slovar.cc/rus/ojegov/592152.html Зачёт]. // Словарь Ожегова, 2012.